Ergo steht für:

 Ergo Group, deutsche Versicherungsgruppe
 Ergo Arena, Multifunktionshalle in den polnischen Städten Danzig und Sopot
 ergo, Name einer Bluesband aus der DDR, siehe Waldemar Weiz #ergo

Personen:
 Linde Ergo (* 1966), belgische Bildhauerin

Siehe auch: